Franciszek I Pytel (ur. 1889) – major piechoty Wojska Polskiego, odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych, zastępca komendanta PKU Postawy
 Franciszek II Pytel (ur. 1895) – major pilot Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Franciszek Pytel (1918-1988) – polski piłkarz, trener piłkarski.